

Brouwerijen 
Brouwerij Het Anker (Mechelen), een brouwerij te Mechelen
Brouwerij Het Anker (Wieze), een voormalige brouwerij te Wieze
Brouwerij Het Anker (Laarne), een brouwerij te Laarne
Brouwerij Het Anker (Alveringem), een voormalige brouwerij te Alveringem
Brouwerij Het Anker (Passendale), een voormalige brouwerij te Passendale later ook Bayart genoemd
Brouwerij Den Anker, een voormalige brouwerij te Jabbeke

Overig 
Het Anker (waterschap)
Het Anker (Assen), een kerkgebouw
Het Anker (Hazerswoude-Rijndijk), een kerk en multifunctioneel centrum
Het Anker (Zaltbommel), een kerkgebouw
Het Anker (Utrecht), voormalige broodfabriek aan de Wittevrouwenstraat 2 (na 1930 werd dit gewijzigd in nr. 12) 
vzw Het Anker, een Belgische hulporganisatie voor mensen met een autisme-spectrumstoornis en hun omgeving